Тее́му Са́ло (; ) — финский кёрлингист, входил в состав мужской национальной сборной на , где команда Финляндии стала серебряными призёрами..

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу